

Anno 
 559 o 559 a.C.

Codici 
 559 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Serra La Nave, in provincia di Catania

Matematica 
 559 – numero